Васи́лий Бу́кин: Букин, Василий Иванович (1878—1918) — полковник императорской армии, кавалер Георгиевского оружия.
 Букин, Василий Николаевич (1899—1979) — советский биохимик.